Hebbelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Hebbelmann (* 1998), deutscher Fußballspieler 
 Uwe Hebbelmann (* 1982), deutscher Basketballspieler